Калитовський — українське прізвище.

Персоналії 
 Калитовський Іван Теодорович — відомий лікар, громадський діяч.
 Калитовський Ієронім Павлович — український письменник-сатирик, громадський діяч.
 Калитовський Омелян — український педагог, освітній діяч.

Див. також 
 Калитовська
 Калитовські

Українські прізвища